Леони́д Ткаче́нко:
 Ткаченко, Леонид Анисимович (1927—2020) — русский живописец и график.
 Ткаченко, Леонид Иванович (род. 1953) — советский футболист, тренер.